Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 1928'''.

Dobitniki medalj 

1928
Športi Zimskih olimpijskih iger 1928